Терещенко, Михаил:
 Терещенко, Михаил Васильевич (род. 1922) — советский военный, награждённый пятью орденами Красной Звезды.
 Терещенко, Михаил Иванович (1886—1956) — русский предприниматель, министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году.
 Терещенко, Михаил Кондратьевич (1913—1944) — командир роты, Герой Советского Союза.
 Терещенко, Михаил Никитович (1922—2010) — советский и российский генерал-полковник.